Михаил Иванович Баранов:
 Баранов, Михаил Иванович (1888—1938) — военный врач, начальник Военно-санаторного управления Красной Армии (1928—1937).
 Баранов, Михаил Иванович (род. 1937) — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан, генерал-майор в отставке.